Slaget vid Novara kan syfta på:

 Slaget vid Novara (1513)
 Slaget vid Novara (1849)